"Lichtenau" pode ser:
 Lichtenau, cidade alemã de Baden-Württemberg
 Lichtenau (Renânia do Norte-Vestfália), cidade
 Hessisch Lichtenau, cidade alemã de Hesse
 Lichtenau im Waldviertel, município austríaco da Baixa Áustria
 Lichtenau im Mühlkreis, município austríaco da Alta Áustria

Desambiguações de topônimos